Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1960/1961 vans av FK Partizan, som därmed tog sin första title på två år. Deras unga lag kom att dominera jugoslavisk fotboll de kommande åren.

Lag
Vid slutet av föregående säsong åkte Budućnost och Sloboda ur serien. De ersattes av Vardar och RNK Split.

Tabell

mästarna: FK Partizan (huvudtränare: Stjepan Bobek)
spelare (seriematcher/seriemål) Tomislav Kaloperović (22/7)Milutin Šoškić (22/0) (målvakt)Velibor Vasović (22/1)Fahrudin Jusufi (22/0)Milan Galić (21/14)Milan Vukelić (20/8)Joakim Vislavski (20/5)Vladica Kovačević (18/4)Lazar Radović (17/3)Jovan Miladinović (16/2)Branislav Mihajlović (12/5)Aleksandar Jončić (11/0)Velimir Sombolac (9/0)Bora Milutinović (6/2)Bruno Belin (5/0)Ilija Mitić (5/0)Božidar Pajević (5/0)Milorad Milutinović (2/0)Miodrag Petrović (1/0)Dragomir Slišković (1/0)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1960/1961
1960 i Jugoslavien
1961 i Jugoslavien